Гришанов — русская фамилия. Известные носители:

 Гришанов, Валерий Васильевич (1939—1998) — советский и российский военачальник, адмирал.
 
 Гришанов, Владимир Васильевич (род. 1945) — советский и российский военачальник, адмирал.
 Гришанов, Николай Леонидович (род. 1960) — советский штангист, культурист и тренер.
 Гришанов, Сергей Валентинович (1954—2019) — советский и российский военнослужащий, заслуженный военный лётчик РФ.

Топоним 
 Гришанов — посёлок, Суражский район, Брянская область

Примечания